Три́ллер:
 Триллер — жанр литературы и кино.
 Thriller — музыкальный альбом Майкла Джексона 1982 года.
 Thriller — песня с одноимённого альбома Майкла Джексона.
 Thriller — музыкальный короткометражный фильм на песню Майкла Джексона.
 «Триллер» — американский телесериал.
 «Триллер» — британский телесериал.
 «Триллер. Часть 1» — музыкальный альбом «Агаты Кристи».